Nicola Conci (musicus), Italiaans dirigent, componist en muzikant
 Nicola Conci (wielrenner), Italiaans wielrenner